Il termine cirrosi è utilizzato per indicare la cirrosi epatica ma può, per similitudine delle lesioni istopatologiche, consistenti in caratteristiche di tipo degenerativo che esitano in fibrosi, essere riferito anche ad altri organi.

 Cirrosi polmonare, altro nome con cui è nota la fibrosi polmonare
 Cirrosi gastrica, esito di gastrite necrotizzante e flemmonosa, caratterizzato da deformazione sclerotica dello stomaco
 Cirrosi renale, termine desueto con cui venivano indicati gli esiti fibrotici della nefrite cronica

A parte è la  cirrosi cardiaca, con cui si definisce la cirrosi epatica secondaria a grave scompenso cardiaco congestizio, indipendentemente dal tipo di lesione del cuore che ha causato lo scompenso.

Note